Repiszcze – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Budsław.
 Repiszcze – dawna leśniczówka na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Swatki.
 Repiszcze – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Wołki.
 Repiszcze – dawna leśniczówka na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Radziuki.
 Repiszcze – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.

Zobacz też 

 Repiszcze Nowe
 Repiszcze Stare